

Persone
Ömer Rıza – calciatore turco
Riri Riza – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indonesiano

Altro
Riza – protezione in metallo posta su di un'icona che lascia scoperti volti e mani delle figure sacre ritratte
Edizioni Riza – casa editrice italiana con sede a Milano